Пётр Красовский:
 Красовский, Пётр Ильич (1925—1966) — полный кавалер ордена Славы.
 Красовский, Пётр Филиппович (1906—1984) — посадчик шахты, Герой Социалистического Труда.